Дзгоев () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Дзгоев, Асланбек Захарович (1918—1994) — основоположник вольной борьбы в Осетии, советский спортсмен, Заслуженный тренер СССР (1957) по вольной борьбе.
 Дзгоев, Еруслан Еламурзаевич (1935—?) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного совета СССР.
 Дзгоев, Таймураз Асланбекович (род. 1961) — советский борец вольного стиля.
 Дзгоев, Шамиль Кильцыкоевич (1911—1985) — Герой Социалистического Труда

 Дзгоева, Алла Дзантемировна (род. 1939) — советская и российская артистка балета, хореограф и балетмейстер.
 Дзгоева, Карина Тамерлановна (род. 1999) — российская футболистка.